Seznam nejbližších jasných hvězd je tabulka hvězd ve vzdálenosti do 15 parseků od Slunce, které mají absolutní magnitudu +8.5 nebo vyšší. Rektascenze a deklinace jsou pro rok 2000. Vzdálenosti jsou podle Hipparcos katalogu a dalších astrometrických dat. V případě dvojhvězd jsou zkombinovaný spektrální typ a absolutní magnituda uvedeny kurzívou.

Seznam je seřazen podle vzdálenosti.

Hvězdy do 10 parseků 
Hvězdy bližší než 32,6 světelných let od Slunce.

Hvězdy mezi 10 a 13 parseky 
Hvězdy mezi 32,6 a 42,4 světelnými lety od Slunce.

Hvězdy mezi 13 a 15 parseky 
Hvězdy mezi 42,6 a 48,9 světelnými lety od Slunce.

Seznamy hvězd
Hvězdy